Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Ohio (Ohio County) :
comté d'Ohio (Indiana),
comté d'Ohio (Kentucky),
comté d'Ohio (Virginie-Occidentale).